Kübelhof ist der Name folgender Orte:

 Kübelhof (Ottenbach), Ortsteil der Gemeinde Ottenbach, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Kübelhof (Rugendorf), Ortsteil der Gemeinde Rugendorf, Landkreis Kulmbach, Bayern